Además de al plural de mando, en las obras fantásticas creadas por J. R. R. Tolkien sobre la Tierra Media, Mandos puede referirse a:
 el nombre con el que es conocido comúnmente el vala Námo;
 las Estancias de Mandos, que son el lugar en el que habita Námo en el continente de Aman; o a
 la Maldición de Mandos pronunciada por Námo contra los Noldor.
 Mando de consolas, en electrónica, periférico que permite interactuar con el videojuego.

Véase también 
 Mando (desambiguación)